Stazione di Casalnuovo – stazione della ferrovia Roma-Cassino-Napoli
 Stazione di Casalnuovo – stazione della ferrovia Napoli-Nola-Baiano